Флаг Ба́тецкого муниципального района Новгородской области Российской Федерации является официальным символом муниципального образования — Батецкий муниципальный район.

История 
Флаг утверждён 23 июня 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6303.

Описание 
«Прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее по середине стилизованный силуэт горы, а вдоль нижнего края — полосу (в 1/4 полотнища) зелёного цвета; из-за горы выходит жёлтое солнце. В крыже — белый летящий аист из герба района».

Обоснование символики 
Синий цвет полотнища олицетворяет синее, бездонное небо — надежду и бесконечность.

Летящий белый аист — символ чистоты и продолжения жизни, непременный гость наших полей.

В нижней части полотнища возвышается Шум-гора. Олицетворяет собой исторические корни края и незыблемость прошлого.

Восходящее солнце — символ начала возрождения района — центральная и главная часть флага. Оно имеет прямое отношение к названию района: Батецкий — от старинного слова «батя», а в древнеславянской мифологии Солнце (Ярило) — Отец.

Примечания 

Батецкий район
Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением аиста
Флаги с изображением гор